Кубок Мадагаскара по футболу — ежегодное соревнование для малагасийских футбольных команд. Турнир проводится с весны 1974 года.

Финалы

Статистика по клубам

См. также 
 Чемпионат Мадагаскара по футболу
 Суперкубок Мадагаскара по футболу

Мадагаскар
Футбол в Мадагаскаре